Скрипчинська:

 Скрипчинська Елеонора Павлівна — український музичний педагог і хоровий диригент.
 Скрипчинська Любов Володимирівна — українська вчена в галузі сільськогосподарської меліорації.